«Rockstar» — сингл американского рэпера DaBaby, записанная при участии рэпера Roddy Ricch. Песня вышла 24 апреля 2020 года как второй сингл с третьего альбома DaBaby Blame It on Baby. Авторами песни являются Джонатан Кирк, Родрик Мур-младший и Росс Портаро-четвёртый (продюсер SethInTheKitchen).

Песня возглавила британский чарт UK Singles Chart 15 мая 2020 года, а спустя месяц американский Billboard Hot 100. Это первый чарттоппер в США для DaBaby и второй для Roddy Ricch.

Видеоклип 
За неделю до выпуска DaBaby показал отрывок видеоклипа в Instagram. 26 июня 2020 года вышел клип, продюсерами были The Reel Goats. В нём рэперы сражаются с зомби в поле.

Чарты

Сертификации

Источники 

Песни 2020 года
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Песни Родди Рича
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Песни DaBaby
Синглы, возглавлявшие хит-парад Новой Зеландии
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Песни, написанные DaBaby
Синглы Interscope Records